W Polsce 
 Krzywińskie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki 
 Krzywińskie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Pozezdrze
 Krzywińskie – gromada w powiecie węgorzewskim